Ve finále ženské dvouhry Wimbledonu 2009 se utkaly sestry Serena Williamsová a Venus Williamsová, která byla obhájkyní tutulu. Finále ročníku 2009 ale vyhrála ve dvou setech Serena Williamsová.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2009